Il doppio del torneo di tennis Winnetka Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Byron Black e Scott Melville che hanno battuto in finale Keith Evans e Dave Randall 6-4, 4-6, 6-2.

Teste di serie 

 Neil Borwick /  Simon Youl (semifinali)
 Doug Flach /  Kenny Thorne (semifinali)

 Martin Laurendeau /  Brett Steven (primo turno)
 Luis Herrera /  Fernando Roese (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Winnetka Challenger 1991